Gerbo ima više značenja:
 Gerbo, Como
 Gerbo, Cuneo